Operation Payback
 Termini de recuperació
 Payback (pel·lícula) (pel·lícula de 1999)